Семёновка — посёлок в Краснощёковском районе Алтайского края. Входит в состав Краснощёковского сельсовета.

География 
Расположен на реке Землянушка, в 12 километрах к югу от села Краснощёково.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 %.

Примечания 

Населённые пункты Краснощёковского района